Фамилията Бах () е род от музиканти и композитори от втората половина на 16 век до средата на 19 век в Средна Германия. Най-известен и влиятелен от тях е Йохан Себастиан Бах.

Главните линии на фамилията са:
 Ерфуртска линия
 Арнщатска линия

Родословие 
 Файт Бах (ок. 1550 – 1619) – родоначалник
 Йоханес „Ханс“ Бах I († 1626) (син на Файт Бах)
 Йохан(ес) „Ханс“ Бах III (1604 – 1673) – така наречената Ерфуртска линия
 Йохан Христиан Бах I (1640 – 1682)
 Йохан Якоб Бах II (1668 – 1692)
 Йохан Христоф Бах IV (1673 – 1727)
 Йохан Самуел Бах (1694 – 1720)
 Йохан Христиан Бах II (1696– )
 Йохан Гюнтер Бах II (1703 – 1756)
 Йохан Егидиус Бах I (1645 – 1716)
 Йохан Балтазар Бах (1673 – 1691)
 Йохан Бернхард Бах I (1676 – 1749)
 Йохан Ернст Бах (1722 – 1777)
 Йохан Георг Бах I (1751 – 1797)
 Йохан Христоф Бах VI (1685 – 1740)
 Йохан Фридрих Бах II (1706 – 1743)
 Йохан Егидиус Бах II (1709 – 1746)
 Йохан Николаус Бах I (1653 – 1682)
 Христоф Бах (1613 – 1661)
 Георг Христоф Бах (1642 – 1697)
 Йохан Валентин Бах (1669 – 1720)
 Йохан Лоренц Бах (1695 – 1773)
 Йохан Елиас Бах (1705 – 1755)
 Йохан Христоф Бах (1645 – 1693)
 Йохан Ернст Бах (1683 – 1739)
 Йохан Христоф Бах VII (1689 – 1740)
 Йохан Амброзиус Бах (1645 – 1695)
 Йохан Христоф Бах (1671 – 1721)
 Тобиас Фридрих Бах (1695 – 1768)
 Йохан Бернхард Бах II (1700 – 1743)
 Йохан Христоф Бах VIII (1702 – 1756)
 Ернст Карл Готфрид Бах (1738 – 1801)
 Ернст Христиан Бах (1747 – 1822)
 Филип Христиан Георг Бах (1734 – 1809)
 Йохан Хайнрих Бах I (1707 – 1782)
 Йохан Андреас Бах (1713 – 1779)
 Йохан Христопх Георг Бач (1747 – 1814)
 Йохан Якоб Бах (1682 – 1722)
 Йохан Себастиан Бах (1685 – 1750) – женен 1. за братовчедката си 2. град Мария Барбара Бах (1684 – 1720); втори брак 1721 за Анна Магдалена Вилке (1701 – 1760)
 Катарина Доротея Бах (1708 – 1774)
 Вилхелм Фридеман Бах (1710 – 1784) – така наречения „Дрезденски Бах“ или „Халески Бах“
 Карл Филип Емануел Бах (1714 – 1788) – така наречения „Хамбургски Бах“ или „Берлински Бах“
 Йохан Себастиан Бах II (1748 – 1778), художник
 Йохан Готфрид Бернхард Бах (1715 – 1739)
 Готфрид Хайнрих Бах (1724 – 1763)
 Йохан Христоф Фридрих Бах (1732 – 1795) – така наречения „Бюкебургски Бах“
 Вилхелм Фридрих Ернст Бах (1759 – 1845) – така наречения „Минденски Бах“
 Йохан Христиан Бах (1735 – 1782) – така наречения „Милански Бах“ или „Лондонски Бах“
 Хайнрих Бах I (1615 – 1692) – така наречената Арнщатска линия
 Йохан Христоф Бах I (1642 – 1703)
 Йохан Николаус Бах II (1669 – 1753)
 Йохан Христоф Бах V (1676– )
 Йохан Хайнрих Бах II (1709– )
 Йохан Фридрих Бах I (1682 – 1730)
 Йохан Михаел Бах II (1685– )
 Йохан Михаел Бах I (1648 – 1694)
 Мария Барбара Бах (1684 – 1720) – омъжена за Йохан Себастиан Бах (1685 – 1750)
 Йохан Гюнтер Бах I (1653 – 1683)
 Филипус „Липс“ Бах (1590 – 1620), син на Файт Бах
 Вендел Бах (1619 – 1682) Волфсберинген
 Якоб Бах (1655 – 1718) – така наречения „Руласки Бах“
 Йохан Лудвиг Бах (1677 – 1731) – така наречения „Майнинген Бах“
 Готлиб Фридрих Бах (1714 – 1785)
 Йохан Филип Бах (1752 – 1846)
 Самуел Антон Бах (1713 – 1781)
 Николаус Ефраим Бах (1690 – 1760) – така наречения „Гандерсхаймски Бах“
 Георг Михаел Бах (1703 – 1771)
 Йохан Христиан Бах IV (1743 – 1814) – така наречения „Халески Клавир-Бах“
 Йохан Бах IV (1621 – 1686), племенник на Липс Бах
 Йохан Стефан Бах (1665 – 1717)

 Каспар Бах I (1570 – 1640) (брат на Файт Бах?)
 Каспар Бах II (1600– )
 Хайнрих „Слепия Йонас“ Бах (–1635)
 Йохан(ес) Бах II (1612 – 1632)
 Мелхиор Бах (1603 – 1634)
 Николаус Бах (1619 – 1637)

 Йохан Михаел Бах III (1745 – 1820)
 Йохан Георг Бах II (1786 – 1874)
 Георг Фридрих Бах (1793 – 1860)

Родословно дърво

Вижте също 
 Йохан Себастиан Бах

Литература 
 Rochus von Liliencron, Wilhelm Heinrich Riehl: Bach, Johann Sebastian. Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 729 – 743. (beginnt mit Geschichte der Familie)
 Wilibald Gurlitt: Bach. INeue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 482 f. (Digitalisat).
 Percy Young: Die Bachs. 1500 – 1850. Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, 1978
 Hermann Kock: Genealogisches Lexikon der Familie Bach, von Ragnhild Siegel, 1995, ISBN 3-931182-01-0
 Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach. Fischer-Verlag. 2001, ISBN 3-7632-5052-2
 Martin Geck: Die Bach-Söhne. rororo Monographie. Rowohlt-Verlag, 2003. ISBN 3-499-50654-8

Външни препратки 

 Историята на фамилията Бах
 Bach Family
 Bach Family

Бах
Бах, Фамилия